Cutleria wilmarthi es la única especie conocida del género extinto Cutleria de esfenacodóntido basal o un esfenacodontoideo basal derivado que vivió durante el periodo Pérmico Inferior (entre el Asseliense hasta mediados del Sakmariense) en lo que hoy es Colorado, Estados Unidos. Abarca a una única especie, Cutleria wilmarthi.

Descubrimiento 
Cutleria es conocido solo a partir del espécimen holotipo (USNM 22099), que comprende un cráneo fracturado y preservado en tres dimensiones y el esqueleto postcraneal parcial (incluyendo la columna vertebral, costillas y varios elementos de la cintura escapular y las extremidades). Fue recolectado en la localidad 3, cerca de Placerville en el condado de San Miguel (Colorado), en la Formación Cutler, que data de entre el Asseliano hasta mediados del Sakmariano en la serie Cisuraliana, hace entre 299-290 millones de años. El ejemplar MCZ 2987, una punta de un rostrum y algunos dientes recolectados a 2.5 kilómetros de la localidad tipo (en las localidades 11-13), fue referido en principio a C. wilmarthi por Lewis y Vaughn (1965). Una redescripción de los esfenacodontes por Michel Laurin (1993 y 1994), reveló que este fósil no puede ser asignado a ningún género nombrado de esfenacodonte. Aunque estos dientes también tienen bordes cortantes sin aserramientos, estos son más bulbosos, siendo menos comprimidos lateralmente y sin estar curvados distalmente. No se nombró un nuevo género para MCZ 2987, ya que este es muy fragmentario y carece de suficientes características de diagnóstico.

Nombre
Cutleria fue descrita y nombrada por primera vez por G.E. Lewis y P.P. Vaughn en 1965 y la especie tipo es Cutleria wilmarthi. El nombre del género se deriva del nombre de la Formación Cutler en la que se encontró el holotipo. El nombre de la especie honra a Wilmarth por haber encontrado el holotipo.

Descripción
Cutleria fue asignado a la subfamilia Haptodontinae por Lewis y Vaughn (1965) basándose en las similitudes con Haptodus baylei y H. longicaudata (ahora Palaeohatteria). Currie (1977) describió a un segundo haptodontino de Norteamérica, Haptodus garnettensis. En 1979, él sinonimizó a todos los haptodontinos europeos, así como a C. wilmarthi, con H. baylei. Later, Laurin (1993 y 1994) consideraron que Haptodontinae representaba un grado polifilético de esfenacodontes basales, y revalidaron a Cutleria junto a otros géneros y especies. Su revisión fue aceptada desde entonces. Solo tres análisis filogenéticos han incluido a Cutleria. Laurin (1994) y Fröbisch et al. (2011) encontraron que Cutleria es el taxón hermano de Sphenacodontoidea, mientras que es significativamente mayor análisis de Benson (en prensa) encontró que era el esfenacodóntido más basal. Benson (en prensa) señaló tres sinapomorfias entre Cutleria y los esfenacodóntidos más derivados: su hueso frontal es más de 2.5 veces la longitud del parietal (como fue puntuado por Laurin en 1994), una bóveda temporal muy inclinada posteroventralmente (ausente en Secodontosaurus), y un central lateral que cubre los extremos proximales de los primeros tercios distales de los carpianos. Sin embargo, solo se requiere un paso adicional para situar a Cutleria por fuera de Sphenacodontidae, como el taxón hermano de Sphenacodontoidea (el cual es el nodo de "Therapsida + Sphenacodontidae"). El siguiente cladograma muestra la posición filogenética de Cutleria entre otros sinápsidos siguiendo a Benson (en prensa).

Filogenia

Referencias

Enlaces externos 

Sphenacodontidae
Sinápsidos de América del Norte
Sinápsidos del Pérmico